Les Terriens est le titre de plusieurs œuvres   :
 Les Terriens, film français d'Ariane Doublet, sorti en 2000
 Les Terriens, album des Têtes Raides, sorti en 2014.
Les Terriens du dimanche !, émission française de télévision, diffusée du 10 septembre 2017 au 28 avril 2019 sur C8 et présentée par Thierry Ardisson.
Les Terriens du samedi !, émission de télévision française présentée par Thierry Ardisson, diffusée entre 2006 et 2019.